Paulette Rollin, née Paulette Gioeni le  à Marseille et morte le  à Cozes, est une chanteuse et comédienne française, surtout connue pour sa voix en doublage de dessins animés et ses disques pour enfants.

Biographie 
Fille du comédien marseillais Louis Rollin, et compagne du chef d'orchestre et compositeur Hubert Rostaing, elle chante tout d'abord dans l'orchestre de son compagnon, ainsi qu'à la radio. Elle est choisie pour interpréter les chansons de la harpe dans le long métrage animé Coquin de printemps, puis les chansons de l'héroïne dans la version française du film de Walt Disney Cendrillon ainsi que dans les disques sortis à l'époque. Elle enregistre également des disques qui regroupent des chansons d'autres films de Walt Disney comme Alice au pays des merveilles ou Les Trois Petits Cochons, ainsi que des chansons enfantines comme Djimbo l'éléphant. Elle sortira aussi en 1958 un disque où elle reprend les chansons de Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney.

Elle double également Danielle Godet dans le film Nous irons à Monte-Carlo pour les chansons et Lana Turner dans Voyage au-delà des vivants. Elle apparaît en personne comme chanteuse dans La Fille de l'ambassadeur et fait également plusieurs passages à la télévision.

Filmographie

Cinéma 
 1951 : Un rayon de soleil de Jean Gourguet
 1956 : La Fille de l'ambassadeur de Norman Krasna : Chanteuse

Télévision

Émissions 
 1956 : 36 chansons avec Jean Nohain.
 1958 : Cabaret du soir avec Colette Mars et Micheline Sandrel.

Doublage

Films 
 1950 : Coquin de printemps : La harpe enchantée (Anita Gordon) ()
 1950 : Cendrillon : voix chantée de Cendrillon (Ilene Woods) ()
 1951 : Nous irons à Monte-Carlo : voix chantée de Jacqueline (Danielle Godet)
 1954 : Voyage au-delà des vivants de Gottfried Reinhardt : voix chantée de Carla Van Oven (Lana Turner)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 Paulette Rollin, Doux Rossignol sur le blog Film Perdu
 Discographie

Chanteuse française du XXe siècle
Actrice française de doublage
Naissance en mars 1920
Naissance à Marseille
Décès en janvier 2017
Décès en Charente-Maritime
Décès à 96 ans
Actrice française de théâtre